Ikrandraco — род птерозавров из подотряда птеродактилей, обнаруженный в нижнемеловых отложениях на северо-востоке Китая. Примечателен необычным черепом, который имел гребень на нижней челюсти.

Описание и классификация 
Род основан на голотипе IVPP V18199, частичном скелете, включающем череп и челюсти, нескольких шейных позвонков, фрагмент грудины, части обоих крыльев и часть стопы. Второй образец, IVPP 18406, был также соотнесён с Ikrandraco; он состоит из черепа с челюстями и трёх первых шейных позвонков. Оба экземпляра происходят из аптского яруса нижнемеловой формации  в Ляонине, которая датируется примерно 120 миллионами лет назад.

Родовое имя птерозавра состоит из двух слов: «икран» — название придуманного летающего животного из фильма «Аватар», и  — «дракон». Типовым и единственным видом является Ikrandraco avatar; видовой эпитет содержит отсылку к одноимённому фильму. Он был описан в 2014 году китайским палеонтологом Ван Сяолинем и его коллегами.

Ikrandraco примечателен наличием очень длинного низкого черепа (высота задней части черепа составляет менее 19 % его длины), с большим лезвиеобразным гребнем на нижней челюсти и несоразмерно маленьким выступом на верхней челюсти. До сих пор птерозавры с подобным сочетанием гребней известны не были. Задний край гребня имеет крючковатый отросток. Каждая сторона верхней челюсти несёт по меньшей мере 21 маленький цилиндрический зуб, а каждая сторона нижней имеет по 19 зубов. Череп типового образца имеет 286,5 мм в длину, а длина черепа второго образца составляет 268,3 мм.

Исследователи провели филогенетический анализ и выяснили, что Ikrandraco был базальным птерадонтоидом, и отстоял отдельно, как и сам птеранодон. Ниже приводится кладограмма, показывающая место Ikrandraco среди других представителей Pteranodontoidea.

Палеобиология 
Ван и его коллеги интерпретировали столь странный гребень в качестве приспособления для рыбалки с поверхности воды, хотя и не предполагается, что это был основной способ охоты птерозавра. Крючок на гребне может быть точкой крепления горлового мешка, как у современных пеликанов. Ikrandraco жил примерно в то же время, что и Liaoningopterus gui и Guidraco venator. Хотя все трое считаются рыбоядными, Ikrandraco отличался более мелкими и менее крепкими зубами, что указывает, что он занимал другую экологическую нишу.

См. также 
 Список птерозавров

Примечания 

Pteranodontoidea
Монотипические роды архозавров
Птерозавры мелового периода
Ископаемая фауна Евразии
Фоссилии, описанные в 2014 году
Фоссилии из меловых отложений Китая